

Cinéma
 Affaires privées (Internal Affairs) est un film américain  de Mike Figgis (1990)

Musique
 Internal Affairs est un album de Pharoahe Monch (1999)

Homonymie de titre